Mudie ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Edward Mudie (1818–1890), britischer Buchhändler und Gründer von Mudie's Select Library
 Harold Bolingbroke Mudie (1880–1916), britischer Börsenhändler
 Jackie Mudie (1930–1992), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Leonard Mudie (1883–1965), britischer Schauspieler